VZL steht als Abkürzung für:

 Verzögerungsleitung
 Verzögerungslinie

VZL